Västmanland megye, Svédország egyik megyéje
 Västmanland tartomány, Svédország egyik történelmi tartománya